Metius ist der Nachname von:
Adriaan Metius (1571–1635), niederländischer Mathematiker und Landvermesser
Jacob Metius (um 1571–1628), niederländischer Instrumentenbauer und einer der Erfinder des Fernrohrs

Metius bezeichnet auch:
Metius (Mondkrater)